Novosti (Zagreb), hrvatski dnevni list koji je izlazio od 1907. do 1941.
Novosti (Beograd), srbijanski dnevni list
Novosti (samostalni srpski tjednik), tjednik Srba u Hrvatskoj

Slični pojmovi:
 Vijesti (razdvojba), razdvojbena stranica